Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 386 dans le monde.

 BR-386 au Brésil
 Route 386 au Québec, Canada
 Route nationale 386 en France
  dans certains départements en France